USS Yuma — кораблі ВМС США,названі на честь міста племені Юма, Аризона.

 USS Yuma (1865)  — монітор, закладений у 1863 році, спущений на воду у 1865 році. У стрій не був введений, зданий на злам у 1874 році.
 USS Yuma (YT-37)  — сторожовий корабель / буксир, збудований у 1918 році під назвою «USS Asher J. Hudson». Перейменований на «USS Yuma» у 1920 році. Проданий у 1921 році.
 USS Yuma (AT-94)  — океанський буксир типу «Навахо». Збудований у 1943 році. Брав участь у Корейській війні. Проданий ВМС Пакистану у 1959 році, де отримав назву «PNS Madadgar (A-234)». Зданий на злам у 1993 році.
 Yuma (YTM-748)  — портовий буксир, збудований у 1952 році для Армії США. У 1964 році придбаний ВМС США, ніс службу до 1980 року, після чого знову був переданий Армії. У 1995 році проданий для комерційного використання.
 USNS Yuma (T-EPF-8) — Експедиційний швидкісний транспорт класу «Спірхед». Збудований у 2017 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни